Comme un livre ouvert (40+ sucht neue Liebe) est un téléfilm allemand réalisé par Andi Niessner et diffusé en 2009.

Fiche technique 
 Scénario : Barbara Jago
 Durée : 90 min
 Pays :

Distribution 
 Nina Kronjäger : Sarah Simon
 Oliver Stokowski : Martin Herdecker
 Marco Bretscher-Coschignano : Tobi Simon
 Thomas Heinze : Oliver Simon
 Hannes Hellmann : Karl Steiner
 Therese Hämer : Ulli Steiner
 Mirja du Mont : Réceptionniste
 Florentine Lahme : Alexandra Weiss
 Daniel Drewes : Peter
 Golo Euler
 Lia Hoensbrosch
 Axel Röhrle : Leonard
 Dorothea Walda : Rosa
 Andreas Windhuis : Thérapeute
 Daniela Wutte : Nina

Liens externes 

Téléfilm allemand des années 2000
Téléfilm diffusé en 2009
Téléfilm de comédie dramatique